Световният еврейски съюз (; ), наричан също само Алианс, е международна еврейска организация със седалище в Париж, Франция.

Тя е основана през 1860 година от политика Адолф Кремийо и си поставя за цел защитата на човешките права на евреите по света. По-късно организацията се концентрира върху просветната дейност и в началото на XX век разполага с над 100 училища с около 26 хиляди ученици, главно в Северна Африка и Османската империя. Днес организацията продължава да функционира и администрира няколко десетки училища в Израел.

Еврейски организации
История на евреите
История на Франция